Суперкубок Англии по футболу 2000 () — 78-й розыгрыш Суперкубка Англии, прошедший 13 августа 2000 года на лондонском стадионе «Уэмбли». В нём встретился чемпион Премьер-лиги 1999/2000 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии 2000 года «Челси». «Челси» одержал победу со счетом 2:0.

Голы забили Джимми Флойд Хассельбайнк и Марио Мельхиот. Рой Кин был удален с поля за фол на Густаво Пойете, став последним человеком, который был удалён со старого «Уэмбли».

Джимми Флойд Хассельбайнк дебютировав за «Челси», забил первый гол, также в матче дебютировали Марио Станич и Эйдур Гудьонсен. За «Манчестер Юнайтед» дебютировал новый вратарь Фабьен Бартез.

Отчёт о матче

Примечания

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 1999/2000
 Кубок Англии по футболу 1999/2000

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo

2000
Футбол в Англии в сезоне 2000/2001
Суперкубок Англии 2000
Суперкубок Англии 2000